Makhubo ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffrey Makhubo (1968–2021), südafrikanischer Politiker
 Mbuyisa Makhubo, südafrikanischer Anti-Apartheid-Aktivist

Siehe auch:
 Makhubu